Чистое небо:

 Чистое небо (фильм)
 S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
 Чистое небо (программа благоустройства)

См. также 
 Небо (значения)